Дементьевка — топоним:

 Дементьевка — деревня в Казачинском районе Красноярского края России.
 Дементьевка — деревня в Новодеревеньковском районе Орловской области России.
 Дементьевка (чаще Дементиевка) — деревня в Дергачёвском районе Харьковской области Украины.
 Дементьевка — река в Томской области России.